Карл Альбрехт:

 Карл Альбрехт (или Карл VII Альбрехт; 1697—1745) — курфюрст Баварии с 26 февраля 1726 года. Во время войны за австрийское наследство — король Чехии (с 7 декабря 1741 года) и император Священной Римской империи (с 24 января 1742 года) под именем Карл VII.
 
 Альбрехт, Карл (Константин) Карлович (1836—1893) — немецкий дирижёр, виолончелист и композитор, работавший в России, директор Московской консерватории.
 Альбрехт, Карл Константинович (1863 — после 1918) — русский архитектор.
 Альбрехт, Карл Францевич (1807—1863) — музыкант, композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
  (1920—2014) — самый богатый немецкий бизнесмен, миллиардер.